

Ссылки 
 

Геологические формации Германии